HMS Queen Charlotte – vascello di prima classe della Royal Navy varato nel 1790
HMS Queen Charlotte – vascello di prima classe della Royal Navy varato nel 1810